malik a király cím arab megfelelője

Települések
 Horvátország
Malik falu Bosiljevo községben, Károlyváros megyében

 Kambodzsa
Malik község Ratnakiri tartományban, Északkelet-Kambodzsában